Only When I Laugh (film), een film uit 1981 van Glenn Jordan met Marsha Mason en Kirsty McNichol
 Only When I Laugh (televisieserie), een Britse sitcom uit 1979-1982, die onder de titel Alleen als ik lach in Nederland werd uitgezonden door de AVRO
 Only When I Laugh (Blue Mink), een album van Blue Mink uit 1973